Куца () — село у повіті Сату-Маре в Румунії.
 Куца-Чапенко Олена Степанівна (Переяслав) — член Національної спілки художників України (секція «Декоративно-прикладне мистецтво»).
 Куца Бердянка — річка.
 Куца-Ковалишин Оксана В'ячеславівна (6 квітня 1949 — 4 листопада 1986) — українська килимарниця, художник текстилю, модельєр одягу, етнограф.
 Куца Марія Іванівна (1926(1926), село Миколаївка, тепер Новомосковського району Дніпропетровської області — ?, село Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області — ?, село Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва, ланкова колгоспу імені Чкалова Новомосковського району Дніпропетровської області.

Див. також 
Куца Балка (значення)